Emilio Carranza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villa Emilio Carranza, ort, Veracruz, Vega de Alatorre, 
 Emilio Carranza, Puebla, ort, Zautla, 
 Emilio Carranza, Minatitlán, ort, 
 Emilio Carranza, Soledad de Doblado, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar